Добле Р има више значења:

 Добле Р (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Добле Р (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Добле Р (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Добле Р (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Добле Р (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Добле Р (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику